Leonor de León (1198-12 de noviembre de 1202) fue infanta de León, hija del rey Alfonso IX de León y de su segunda esposa, la reina Berenguela de Castilla, falleció a los cuatro años de edad.

Biografía 
Hija primogénita de Alfonso IX de León y su segunda esposa, la reina Berenguela de Castilla, la infanta Leonor nació en 1198. Era nieta por parte paterna de Fernando II de León y de la reina Urraca de Portugal y por el lado materno de Alfonso VIII de Castilla y de la reina Leonor de Plantagenet. Fue hermana, entre otros, de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, y del infante Alfonso de Molina, padre de la reina María de Molina. Falleció el 12 de noviembre de 1202, a los cuatro años de edad.

Sepultura 

Recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León en un sepulcro de piedra que lleva el siguiente epitafio en latín:

Durante la Guerra de la Independencia, el Panteón de Reyes de San Isidoro de León quedó convertido en establo y, los cadáveres allí sepultados fueron extraídos de sus sepulcros por los soldados franceses y amontonados en un rincón y después recogidos por los canónigos de la Colegiata y llevados a la iglesia de Santa Marina de León. Durante el estudio llevado a cabo en 1997 de las tumbas del Panteón de Reyes de San Isidoro de León se constató que el cadáver de la infanta Leonor de León se hallaba incorrupto, característica que comparte con el de la infanta Sancha Raimúndez, hija de la reina Urraca y hermana de Alfonso VII de León, que también yace sepultada allí, o con los de Fernando de León y María de Castilla.

Genealogía

Véase también 
 Panteón de Reyes de San Isidoro de León

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Genealogía de la infanta Leonor de León
 Ficha genealógica de la infanta Leonor de León. Fundación Casa Ducal de Medinaceli

Infantes de León de la Casa de Borgoña (Castilla)
Infantes de España del siglo XII
Mujeres de la Edad Media en España